Ойген Карл Штаймле, (; 8 декабря 1909, Нойбулах — 6 октября 1987, Равенсбург) — немец, член нацистской партии, в рядах СС дослужился до звания — штандартенфюрер. Командир Зондеркоманды 7a (Айнзацгруппа «B») и Зондеркоманды 4a (Айнзацгруппа «C»). На Нюрнбергском процессе по делу об айнзацгруппах был признан военным преступником и приговорён к смертной казни через повешение, но позже она была заменена двадцатилетним заключением.

Биография 
Ойген Штаймле родился 8 декабря 1909 года в городе Нойбулах. Его родители занимались фермерством и считались очень набожной семьей. Ойген посещал «Миссию Либензеля» — евангельскую миссионерскую организацию, что располагалась в двадцати километрах от его дома. В дальнейшем Штаймле изучал историю, философию, немецкий и французский языки в Тюбингенском университете и Берлинском университете. Во время обучения Штаймле зарекомендовал себя одним из ведущих национал-социалистических активистов и вскоре присоединился к братству «Verbindung Normannia». В 1932 году присоединился к нацистской партии и был принят в ряды СС (билет № 272 575). В 1936 году стал членом Службы безопасности (СД), что находилась под руководством Густава Адольфа Шееля. В сентябре этого же года был назначен на должность руководителя СД в Штутгарте. Во время Второй мировой войны с 7 сентября и по 10 декабря 1941 года был назначен командиром Зондеркоманды 7A (Айнзацгруппа «B»), что действовала на территории Советского Союза. После этого был переведён на должность командира Зондеркоманды 4a (Айнзацгруппа «C»), где и нёс службу до января 1943 года. По возвращении в Германию Штаймле был назначен начальником отдела VI B (Секты) Главного управления имперской безопасности. После войны скрывался под именем Германа Бурлаха, но был арестован 1 октября 1945 года. Затем вместе с двадцатью тремя другими обвиняемыми военными преступниками был подсудимым на Нюрнбергском процессе по делу об айнзацгруппах. Оправдывая свои действия Штаймле утверждал, что отдавал приказ своим подчинённым казнить только диверсантов и партизан (включая и троих женщин). На суде сторона обвинения инкриминировала ему причастность к убийству пятисот евреев на протяжении двух месяцев. В 1948 году он был признан виновным в совершении преступлений против человечности и военных преступлениях, а также членом преступной организации. Согласно решению суда 10 апреля 1948 года Ойген Штаймле был приговорён к смертной казни через повешение. Со временем решение суда было пересмотрено и смертная казнь заменена двадцатью годами тюремного заключения. В 1954 году, после отбытия всего лишь шести лет наказания, он был досрочно освобожден из Ландсбергской тюрьмы. После освобождения работал учителем немецкого языка и истории в евангелийской гимназии в Вильгельмсдорфе. Ойген Штаймле умер 6 октября 1987 года. В 2003 году его жена Маргарет, после своей смерти, была похоронена рядом с ним.

Примечания

Литература 
 Georg Herrmann: Eugen Steimle — Der Barras. Erinnerungen an den Massenmörder. In: Wolfgang Proske: Täter Helfer Trittbrettfahrer, Bd. 4: NS-Belastete aus Oberschwaben. Kugelberg Verlag, Gerstetten 2015, ISBN 978-3-945893-005, S. 281—292 (Erinnerungen eines ehemaligen Schülers an die Zeit in Wilhelmsdorf).
 Helge Dvorak: Biographisches Lexikon der Deutschen Burschenschaft, Bd. 1.8, Supplement L-Z. Winter, Heidelberg 2014, ISBN 978-3-8253-6051-1, S. 304—305.
 : Hitlers Elite. Die Wegbereiter des nationalsozialistischen Massenmordes. Übersetzt von Enrico Heinemann und Ursel Schäfer. Propyläen, Berlin 2012, ISBN 978-3-549-07420-6 (zuerst Paris 2010);
 (erneut: , Bonn 2012, ISBN 978-3-8389-0257-9).
 Rainer Lächele: Vom Reichssicherheitshauptamt in ein evangelisches Gymnasium. Die Geschichte des Eugen Steimle. In: Rainer Lächele, Jörg Thierfelder (Hrsg.): Evangelisches Württemberg zwischen Weltkrieg und Wiederaufbau. Calwer Verlag, Stuttgart 1995, ISBN 3-7668-3289-1, S. 260—288 (= Quellen und Forschungen zur württembergischen Kirchengeschichte, Band 13);
 (erneut in:  (Hrsg.): Die Heimkehrertafel als Stolperstein. Vom Umgang mit der NS-Vergangenheit in Tübingen. Kulturamt der Stadt Tübingen, Tübingen 2007, ISBN 978-3-910090-76-7, S. 61-74; Rede des Herausgebers; PDF; 14 kB).
 Horst Junginger: Tübinger Exekutoren der Endlösung. Effiziente Massenmörder an vorderster Front der SS-Einsatzgruppen und des Sicherheitsdienstes (PDF ).

Офицеры СС
Члены айнзацгрупп
Нацистские преступники
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов